Molekulska formula -{C9H12N2O4S}- se može odnositi na:

 BRL-50481
 Pidotimod